( ) (album), een muziekalbum van Sigur Rós uit 2002
( ) (film), een film uit 2003, geregisseerd door Morgan Fisher
Een emoticon dat een knuffel voorstelt
Haakjes, leestekens